Князь Андрей Васильевич Хилков (ум. 1644) — русский военный и государственный деятель, боярин и воевода, сын воеводы князя Василия Дмитриевича Хилкова.

Биография 
Во время гражданской войны в Русском государстве князь Андрей Васильевич Хилков сражался на стороне царя Василия Ивановича Шуйского против отрядов болотниковцев. В 1607 году князь А. В. Хилков, находясь на воеводстве в Венёве, был разбит Иваном Болотниковым в битве под Венёвом, но вскоре с помощью царских полков из Поволжья нанёс поражение болотниковцам в битве под Серебряными Прудами. Вскоре Хилков был разбит в битве под Дедиловом восставшими под командованием князя Телятевского.

Был назначен царем Михаилом Фёдоровичем первым судьей в Судном патриаршем приказе, вскоре стал любимцем царя, который при отъезде оставлял его «ведать Москву».

В 1631 году князь Андрей Васильевич Хилков вел переговоры с датским послом, в следующем 1632 году — с голштинскими послами и за успешное окончание их был возведён в звание наместника черниговского и определён первым судьей на патриаршем дворе у духовных дел. В 1636 году князь А. В. Хилков был назначен первым судьей в Ямском приказе и стал наместником рязанским. В 1638 году руководил строительством земляного вала за Москвой-рекой от Яузского устья до Чертольской башни. В 1640 году князь Андрей Васильевич Хилков был назначен первым воеводой в Великий Новгород. В 1643 году стал первым судьей в Московском приказе.

Ссылки 
 Родословная роспись князей Хилковых

Литература и источники 
 

Персоналии по алфавиту
Андрей Васильевич
Воеводы
Воеводы Венёва
Воеводы Новгорода
Бояре
Умершие в 1644 году
Главы Ямского приказа